Brecknock steht für:
 Brecknockshire (auch County of Brecknock), traditionelle Grafschaft sowie ehemalige Verwaltungsgrafschaft von Wales
 Earl of Brecknock, englischer Adelstitel, siehe Marquess of Ormonde

Brecknock ist der Familienname folgender Personen:
 John Brecknock (geb. 1937), englischer Opernsänger (Tenor)

Brecknock Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten: